O'Day – cratere lunare
 Anita O'Day – cantante statunitense
 Aubrey O'Day – cantante statunitense